Гиппидионы (, от  «лошадка», «пони») — вымерший род млекопитающих семейства лошадиных (Equidae), который обитал в Южной Америке до позднего плейстоцена - начала голоцена и исчез около 10 тысяч лет назад.

После возникновения Панамского перешейка в позднем плиоцене, в Южную Америку мигрировало большое количество видов из Северной Америки, в том числе различные представители семейства лошадиных. Гиппидионы появились в Южной Америке около 2,5 миллионов лет назад, некоторое время после объединения двух континентов. Род лошадей (Equus) достиг Южной Америки около 1,5—1 миллион лет назад. Изначально учёные предполагали, что эти два рода разделились около десяти миллионов лет назад, однако более новые молекулярно-генетические исследования показывают, что обе линии разделились лишь в позднем плиоцене, около трёх миллионов лет назад. Таким образом, гиппидионы оказались намного ближе к современным лошадям, чем считалось ранее.

В начале голоцена, последним видом семейства лошадиных в Южной Америке оставался Hippidion saldiasi, остатки которого, датированные возрастом около 8000 лет, были обнаружены близ Буэнос-Айреса. От лошадей, гиппидионов отличает более глубокое носовое углубление в черепе и редукция носовой кости. Конечности были весьма короткими, что трактуется как приспособленность к гористой или лесистой местности. Высота гиппидионов составляла 1,4 м, а своим видом они несколько напоминали современных ослов.

Виды 
 Hippidion principale
 Hippidion saldiasi
 Hippidion entrerianum

Примечания

Литература 
 Jaco Weinstock et al.: Evolution, Systematics and Phylogeography of Pleistocene Horses in the New World: A Molecular Perspective. In: PLoS biology. 3, 8, 2005, e241, 
 Jens Lorenz Franzen: Die Urpferde der Morgenröte. Elsevier / Spektrum Akademischer Verlag, München 2007, ISBN 3-8274-1680-9.

Вымершие лошадиные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
Ископаемая фауна Южной Америки